Jerjes puede referirse a:

 Jerjes I, rey de la antigua Persia.
 Jerjes II, rey de la antigua Persia.
Jerjes de Armenia, rey del siglo III a. C.